Tuljani, morske životinje.
 Foka, bizantski car, bizantski car između 602. i 610.